Charvát může být:

 příslušník chorvatského národa
 odrůda révy vinné (též Noah)

název místa
 Charvát (Brdy) (625 m) v Brdské vrchovině v části Hřebeny
 Charváty, obec v okrese Olomouc

příjmení
 Antonín Charvát (1899–1930), český cyklista a olympionik
 Augustin Charvát (1893–1931), český stíhací pilot
 Cyril Charvát (1906–1974), český a československý politik, poválečný poslanec za lidovce
 Jan Charvát, vícero nositelů
 Jaroslav Charvát (1904–1988), historik a archivář
 Josef Charvát, více osob, rozcestník
 Karel Charvát (* 1954), český fotbalový brankář
 Martin Charvát (* 1973), stavební inženýr a politik, primátor města Pardubic,
 Methoděj Charvát (1875–1948), český a československý politik, poslanec za sociální demokraty
 Petr Charvát (* 1949), český archeolog a historik
 Přemysl Charvát (1930–2005), český dirigent a korepetitor
 Radovan Charvát (* 1948), český elektrotechnik, překladatel a publicista
 Stanislav Charvát (1933–?), český a československý politik KSČ z Hodonínska, poslanec FS za normalizace
 Vincenc Charvát (1889–1947), československý politik a poslanec

ženy
 Anežka Charvátová (* 1965), česká jazykovědkyně a překladatelka
 Blanka Charvátová (* 1986), česká politička Pirátů
 Jitka Charvátová (JI; * 1975), česká zpěvačka a skladatelka
 Kateřina Charvátová (* 1950), česká historička a archeoložka
 Lucie Charvátová (* 1993), česká biatlonistka
 Olga Charvátová (* 1962), česká sjezdová lyžařka
 Pavla Charvátová (* 1974), česká moderátorka a podnikatelka

Související články 
 Horváth (Horwáth), Horvát, Horvat ([xorvat])

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení